Plotselinge stratosferische opwarming, een weersverschijnsel van onvoorspelbare opwarming van de stratosfeer, die vaak tot koude leidt op het Europese vasteland
 Provinciale ondersteuningsinstelling, een facilitair bedrijf dat openbare bibliotheken in Nederland ondersteunt in de bedrijfsvoering.
 Partij voor Socialisme en Ontwapening, een Nederlandse politieke partij.
 111 Peloton Speciale Opdrachten, een genie-eenheid van de Koninklijke Landmacht, die tot taak had het leggen en aanbrengen van nucleaire springmiddelen
 Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden, voormalige Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie